Di seguito sono esposti i risultati dei principali sondaggi d'opinione effettuati in Italia sulla riforma Renzi-Boschi e sul relativo referendum costituzionale del 2016.

I dati sono tratti, con eventuali integrazioni indicate nelle note, dal sito ufficiale dei sondaggi politici ed elettorali, sondaggipoliticoelettorali.it

Sondaggi antecedenti l'approvazione finale della riforma in Parlamento 
Sondaggi svolti dalla nascita del progetto di riforma costituzionale (primi mesi del 2014) fino al mese precedente il voto finale sulla riforma in Parlamento (marzo 2016).

Sondaggi tra l'approvazione della riforma in Parlamento e l'indizione del referendum 
Sondaggi svolti tra il voto finale parlamentare sulla riforma del 12 aprile 2016 e l'indizione formale del referendum del 27 settembre 2016.

Sondaggi successivi all'indizione del referendum 
Sondaggi svolti dopo l'indizione formale del referendum, avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica il 27 settembre 2016, e fino all'ultimo periodo utile di pubblicazione di sondaggi sullo stesso (18 novembre 2016). Ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è infatti vietata la pubblicazione di sondaggi nei quindici giorni antecedenti la data del voto.

Intenzioni di voto per orientamento politico 
Sondaggi svolti nel corso del 2016 sulle intenzioni di voto a seconda del partito politico di preferenza.

Intenzioni di voto per età

Illustrazioni grafiche

Note 
 Annotazioni sui sondaggi

 Fonti

Collegamenti esterni

Referendum costituzionale in Italia del 2016
Sondaggi elettorali